Bildstein kan syfta på:

 Bildstein (ätt) – en svensk ätt
 Carl Bildstein (cirka 1672–1726) – svensk militär
 Gustaf Ernst von Bildstein (1703–1769) – svensk teolog och universitetslärare

Geografi

Österrike 

 Bildstein (kommun), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz,